Anastasija Sergeeva – ex ginnasta russa
 Marija Sergeeva – ginnasta russa
 Nadežda Sergeeva – bobbista ed ex multiplista russa